Partito della Libertà, partito politico danese.
Partito della Libertà, partito politico statunitense esistito tra il 1840 e il 1860.
Partito della Libertà, partito politico svizzero.
Partito della Libertà, partito politico lituano.
 Partito della Libertà Austriaco (in lingua tedesca Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) – partito politico austriaco.